Centar (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië en Herzegovina
Centar (Noord-Macedonië), een deel van de hoofdstad Skopje